Айона:

 Айона  — остров в Шотландии в архипелаге Внутренних Гебридских островов. 
 Айона — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).
 Айона — город в округе Марри, штат Миннесота, США.
 Айона — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.
 Айона — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.

См. также 
 Iona